Friedrich Panzer ist der Name folgender Personen:

* Friedrich Panzer (Sagensammler) (1794–1854), deutscher Sagenforscher und Architekt
 Friedrich Panzer (Germanist) (1870–1956), deutscher Germanist und Hochschullehrer
 Friedrich Panzer (* 1945), österreichischer Maler und Graphiker, siehe Fritz Panzer (Maler)

Siehe auch:
 Fritz Panzer